La frase «Te esperaré» puede referirse a:

 Te esperaré, primer sencillo del dúo musical español Calle París
 Te esperaré, largometraje de 2017 del realizador argentino Alberto Lecchi